Kazalja ima više značenja:
 Kazalja (Ferara)
 Kazalja (Firenca)
 Kazalja (Piza)